

Meccanica 
 Mandrino – l'albero ed i cuscinetti su cui un attrezzo è montato
 Mandrino – dispositivo meccanico installato al termine di un asse o albero, di solito conico o cilindrico, inserito in un foro in un pezzo di lavoro per sostenerlo durante la lavorazione.
 Mandrino – una sbarra metallica che funge da nucleo attorno al quale il materiale (come il metallo) può essere gettato, modellato, forgiato, piegato o altrimenti sagomato

Medicina 
Mandrino – presidio medico usato durante l'intubazione

Geografia 
 Mandrino – frazione del comune di Frugarolo (AL)
 Mandrino – frazione del comune di Vidigulfo (PV)

Persone 
 Elena Mandrino – atleta italiana
 Francesco Mandrino – poeta italiano
 Giovanni Mandrino – calciatore italiano